El estudiante puede referirse a:
 Luis Gómez Calleja, El Estudiante (1911-1995), un torero español;
 El estudiante (1894), relato de Antón Chéjov;
 El estudiante, canción de la banda argentina Los Twist;
 El estudiante, película mexicana de 2009;
 El estudiante, película argentina de 2011;
 El estudiante de Salamanca, poema de José de Espronceda.